Sudamericano de Rugby 2001 puede referirse a:

 Campeonato Sudamericano de Rugby A 2001 el torneo de primer nivel disputado por Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
 Campeonato Sudamericano de Rugby B 2001 el torneo de segundo nivel disputado por Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.